Појам Гита може да се односи на:

 Гита од Весекса
 Гита Торкелсдотир